Spaans rugby sevensteam (mannen)
 Spaans rugby sevensteam (vrouwen)